Wolfarthowie herbu własnego – polska rodzina szlachecka i ziemiańska

Osoby 
 Franciszek Wolfarth (1835–1898) – ziemianin, przedsiębiorca naftowy i polityk
 Juliusz Wolfarth (1888–1942) – urzędnik, starosta gostyński
 Stanisław Wolfarth (1933–2007) – psychofarmakolog
 Wanda Błońska-Wolfarth (1934–2010) – publicystka i tłumaczka
 Włodzimierz Wolfarth (1906–1960) – prawnik